Klawe ist der Familienname folgender Personen:
 Willy Klawe (* 1951), deutscher Hochschullehrer
 Maria Klawe (* 1951), US-amerikanische Informatikerin, Mathematikerin und Hochschullehrerin